Ралука Олару:
 Олару, Йоана Ралука (род. 1989) — румынская теннисистка.
 Олару, Ралука Андрея (род. 2001) — румынская тяжелоатлетка.